Coal Run ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coal Run (Ohio)
 Coal Run (Pennsylvania)
 Coal Run Village, Kentucky